Umbilicariaceae är en familj av lavar. Umbilicariaceae ingår i ordningen Umbilicariales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Umbilicariaceae